El término «efecto mariposa» - o «el efecto mariposa» - puede referirse a:

 El concepto/idea 'Efecto mariposa', sobre la influencia de las pequeñas cosas en el devenir de los acontecimientos.
 Efecto mariposa, solipsismo.
 El efecto mariposa (1995), film dirigido por Fernando Colomo.
 El efecto mariposa (2004), film dirigido por Eric Bress y J. Mackye Gruber.
 El efecto mariposa 2, film del año 2006 y dirigido por John R. Leonetti.
 Efecto Mariposa (f.2001), banda española de rock/pop.
 Efecto Mariposa (2001), álbum del grupo homónimo.
 Efecto Mariposa, programa radial que se emite de 14 a 16 horas, de lunes a viernes, por Radio Uruguay 1050 AM.
 Efecto Mariposa, programa de televisión emitido por la cadena chilena Mega.

Butterfly Effect 
A su vez, la traducción al inglés «Butterfly Effect» -o «The Butterfly Effect» - puede referirse a:
 The Butterfly Effect (f.1999), banda australiana.
 The Butterfly Effect (1999), álbum de la banda Moonspell.
 The Butterfly Effect (1999), canción del álbum homónimo de la banda Moonspell.
 The Butterfly Effect (2008), episodio (T03E02) de Héroes (serie de televisión).
 Butterfly Effect (2018), canción de Travis Scott, del álbum Astroworld.

Referencias 

-Life is strange (2013)